Публій Ліциній Красс ():
 Публій Ліциній Красс Дівіт (претор) (*Publius Licinius Crassus Divites; бл. 144 до н. е. — після 100 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки.
 Публій Ліциній Красс (консул 97 року до н. е.) (*Publius Licinius Crassus Dives, д/н — 87 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Публій Ліциній Красс Старший (*Publius Licinius Crassus бл. 280 до н. е. — після 240 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки.
 Публій Ліциній Красс Дів (240—183 роки до н. е.) — політичний діяч Римської республіки, великий понтифік з 212 до 183 року до н. е.
 Публій Ліциній Красс Юніан Дамасіпп (*Publius Licinius Crassus Iunianus Damasippus бл. 91 до н. е. — 46 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів кризи Римської республіки.
 Публій Ліциній Красс (консул 171 року до н. е.) (*Publius Licinius Crassus, д/н —після 167 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Публій Ліциній Красс (легат) (*Publius Licinius Crassus, 83 до н. е./82 до н. е. —53 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Публій Ліциній Красс Дівіт (претор 57 року до н. е.) (*Publius Licinius Crassus Divites бл. 97 до н. е. — після 57 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки.
 Публій Ліціній Красс Муціан (182—130 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, великий понтифік з 132 до 130 року до н. е.

Див. також 
 Ліцинії (рід)
 Гай Ліциній Красс (значення)
 Марк Ліциній Красс (значення)
Ліцинії Красси